Stati Uniti d'America
 River Falls – città della Contea di Covington, Alabama
 River Falls – città della Contea di Pierce, Wisconsin
 River Falls – città della Contea di Pierce e della Contea di St. Croix